Nicolás III de Saint Omer (fallecido el 30 de enero de 1314) fue uno de los señores más poderosos e influyentes de la Grecia franca. Fue el hereditario mariscal del Principado de Acaya, señor de una tercera parte de Akova y de la mitad de Tebas. También desempeñó en tres ocasiones el cargo de bailío del Principado de Acaya (1300-1302, 1304-1307, aprox. 1311-1314).

Biografía  

Nicolás era el hijo de Juan de Saint Omer, mariscal del Principado de Acaya, y Margarita de Passavant, y nieto de Bela de Saint Omer, el primero que recibió la mitad de Tebas del duque de Atenas (quien ocupaba la otra mitad). De su padre, que murió antes de 1290, Nicolás heredó una tercera parte de la Baronía de Akova (originalmente la herencia de su madre), así como extensas tierras en Mesenia y el puesto de mariscal de Acaya.

Combatió en las campañas de 1291/92 contra los griegos bizantinos del Despotado de Epiro, y heredó el dominio de la mitad de Tebas de su tío Otón de Saint Omer a su muerte, en algún momento antes de 1299. Fue en consecuencia un hombre influyente en los asuntos de la Grecia franca. Fue por su consejo que Guido II de la Roche, el joven duque de Atenas, se casara con la hija y heredera de la princesa Isabel de Villehardouin, Matilde de Henao, en un esfuerzo por mejorar las relaciones de los dos más poderosos, y con frecuencia rivales, estados francos de Grecia, y establecer una alianza entre ellos. En 1300-1302, durante la ausencia de Isabel en Italia, Nicolás sirvió como bailío del soberano de Acaya, el rey Carlos II de Anjou.

En 1301, la princesa Isabel se casó con su tercer marido, Felipe de Saboya. El nuevo príncipe rápidamente se hizo impopular en Acaya por su arrogancia, sus modales despóticos, y su desprecio por las costumbres feudales del Principado. Cuando Felipe, inmediatamente después de su llegada, arrestó al canciller Benjamín de Kalamata, Nicolás confrontó al nuevo príncipe en Glarentza y protestó vehementemente por este acto; la violencia se evitó gracias a la intervención de los consejeros de Isabel y Felipe. En 1302/1303 Nicolás hizo campaña junto a su señor feudal Guido II de Atenas en Tesalia, para ayudar al gobernante local Juan II Ducas en repeler una invasión epirota. Los epirotas fueron obligados a retroceder, y el ejército franco atacó hasta la provincia bizantina alrededor de Tesalónica, desde donde se retiraron a petición de la emperatriz Yolanda de Montferrato.

En 1303/1304, Carlos II de Anjou lanzó un ataque contra Epiro, ya que la regente epirota, Ana Cantacucena, se negó a reafirmar el vasallaje epirota a Nápoles. Un contingente aqueo, bajo Felipe de Saboya y Nicolás se unió a las fuerzas napolitanas. La fuerza combinada puso sitio a la capital epirota, Arta, pero sufrió pérdidas con poca ganancia y se retiró con la llegada del otoño. Carlos estaba decidido a renovar su ataque para la próxima primavera, pero Ana de Epiro logró sabotear sus planes sobornando a Felipe de Saboya para permanecer en Acaya. Como excusa por su negativa en la campaña, Nicolás aconsejó a Felipe de que había convocado un parlamento en Corinto. Cuando Felipe partió después ese año para Italia, para resolver su pretensión en Piamonte, Nicolás fue nombrado bailío en su ausencia. Nicolás permaneció en el cargo hasta 1307, cuando el nuevo príncipe, Felipe I de Tarento, nombró bailío a Guido II de Atenas en su lugar. 

Nicolás también surgió como el defensor de la hermana menor de la princesa Isabel, Margarita de Villehardouin, que tenía varios enemigos a causa de sus propias reclamaciones sobre el Principado. En este papel, en 1304 se opuso a Felipe de Saboya y ayudó a Margarita para que asegurara parte de la herencia de su marido, el conde de Cefalonia Ricardo Orsini, de su hijastro, Juan I. Según la versión aragonesa de la Crónica de Morea, Nicolás nuevamente se desempeñó una vez más como bailío después de Gilles de la Plainche (atestiguado en el cargo en 1311), posiblemente hasta su muerte, cuando fue sucedido por Nicolás el Moro.

Nicolás se casó, en algún momento después de 1294, con Guillermina Orsini, la hija de Ricardo Orsini y viuda del gran condestable Juan Chauderon, pero el matrimonio no tuvo hijos. Cuando Nicolás murió el 30 de enero de 1314, señaló el final de la línea de Saint Omer.

Ancestros

Fuentes

Referencias

Bibliografía 
 
 
 
 

Nacidos en el siglo XIII
Fallecidos en 1314
Barones del Ducado de Atenas
Bailíos del Principado de Acaya
Mariscales del Principado de Acaya
Casa de Saint Omer